Matias Fonseca (Nápoles, 12 de marzo de 2001) es un futbolista italiano que juega como delantero en el Montevideo Wanderers de la Primera División de Uruguay.

Es hijo del exfutbolista uruguayo Daniel Fonseca

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway

Delanteros de fútbol
Futbolistas de la Unione Sportiva Pergolettese 1932
Futbolistas del Imolese Calcio 1919
Futbolistas del Montevideo Wanderers Fútbol Club
Nacidos en Nápoles
Ítalo-uruguayos